«Маринка, Янка и тайны королевского замка» — советский цветной художественный фильм-сказка, поставленный на киностудии «Беларусьфильм» в 1976 году режиссёром Юрием Цветковым при участии Вацлавы Вербовской по мотивам белорусских народных сказок. Телеверсия в двух сериях — «Пастух Янка».

Премьеры фильма в СССР: 1977 (ТВ), февраль 1978 (кино).

Сюжет 
Пастушок Янка и ткачиха Маринка после случайной встречи влюбились в друг друга и решили жениться. Однако во время подготовки к свадьбе искусную ткачиху похищает злой принц Кукимор, чтобы отвезти её своему будущему тестю — королю Дуримонту. Янка бросается в погоню, надеясь настигнуть неприятеля и вызволить Маринку из плена. В этом пастушку во многом поможет волшебная дудка. Ею его одарил случайно встреченный дед в награду за оказанную помощь, за кров и пищу.

В ролях 
 Светлана Михалькова — Маринка
 Алексей Мокроусов — Янка
 Евгений Лебедев — король Дуримонт и король Обалдин
 Георгий Вицин — принц Кукимор
 Любовь Румянцева — Принцесса Виктуся и Принцесса Катуся
 Наталья Чемодурова — Королева Павлина и Королева Кринолина
 Алексей Смирнов — Генерал
 Августин Милованов — Канцлер
 Георгий Георгиу — Астролог
 Владимир Кулябин — Дед

В эпизодах 
 Галина Рогачёва — Ганна
 Б. Хромушин — Вовк, он же Лютовецкий
 Ростислав Шмырёв — эпизод
 Арнольд Помазан — эпизод
 Иван Макогон — эпизод
 Ю. Ерёменко — эпизод
 Л. Ступка — эпизод
 B титрах не указаны:
 В. Коваленко, Светлана Кузьмина, Виктор Лексиков, Борис Мирус, М. Панасюк, Юрий Сатаров, В. Сухицкий

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Эдуард Довнар, Артур Вольский
 Постановка — Юрия Цветковапри участии Вацлавы Вербовской
 Операторы-постановщики — Марк Брауде, Юрий Елхов
 Художник-постановщик — Игорь Топилин
 Композитор — Эдуард Ханок
 Текст песен — Илья Резник
 Звукооператор — Семён Шухман
 Костюмы — Нинель Жижель
 Грим — Льва Емельянова
 Монтаж — И. Бакиновской, Л. Малаховой
 Режиссёры — В. Пономарёв, А. Календа
 Операторы — Л. Сушкевич, В. Таланов
 Комбинированные съёмки:
 Оператор — М. Калачинский
 Художник — П. Шинкевич
 Ассистенты:
 режиссёра — Г. Кононович, Е. Белькевич, Т. Бажанова, Б. Берзнер, Н. Ключникова
 оператора — В. Олешко
 художника — Ф. Рябушко
 Постановка танцев — Элга Друлле
 Музыкальный редактор — Сергей Кортес
 В фильме использованы народные песни в обработке белорусских композиторов
 Редактор — Л. Поздняк
 Директор картины — Степан Терещенко

Ссылки 
 
 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1976 года
Телефильмы студии «Беларусьфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-сказки СССР